Esko Tie (né le  à Vanaja en Finlande - mort le  à Hattula en Finlande) est un joueur finlandais de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 1946, il commence sa carrière avec le Hämeenlinnan Tarmo dans la SM-sarja.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1946-1947 || Hämeenlinnan Tarmo || SM-sarja ||7 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|1948-1949 || Hämeenlinnan Tarmo || SM-sarja ||7 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1949-1950 || Hämeenlinnan Tarmo || SM-sarja ||7 ||5 ||0 ||5 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|1950-1951 || Hämeenlinnan Tarmo || SM-sarja ||10 ||10 ||4 ||14 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1951-1952 || Hämeenlinnan Tarmo || SM-sarja ||6 ||3 ||4 ||7 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1952-1953 || Hämeenlinnan Tarmo || SM-sarja ||12 ||9 ||2 ||11 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|1953-1954 || Hämeenlinnan Tarmo || SM-sarja ||5 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1954-1955 || Hämeenlinnan Tarmo || SM-sarja ||8 ||1 ||1 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1955-1956 || Hämeenlinnan Tarmo || SM-sarja ||10 ||2 ||1 ||3 ||6 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1956-1957 || Hämeenlinnan Tarmo || SM-sarja ||10 ||3 ||3 ||6 ||18 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1959-1960 || Hämeenlinnan Pallokerho || SM-sarja ||18 ||3 ||2 ||5 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en décembre 1928
Décès en mai 2002
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Membre du Temple de la renommée du hockey finlandais
Joueur du Hämeenlinnan Tarmo
Joueur du HPK Hämeenlinna
Attaquant de hockey sur glace
Naissance à Vanaja
Décès à 73 ans
Décès à Hattula